pollux (pollucyt) – minerał z gromady krzemianów
 Pollux (Polluks) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt
 Pollux (wł. Polluce) – szczyt w Alpach Pennińskich
 Pollux – w mitologii rzymskiej jeden z Dioskurów (Kastorów)
 „Pollux” – polski holownik

Zobacz też 
 Pollux b (Polluks b) – planeta pozasłoneczna
 Aporus pollux – gatunek owada z rodziny nastecznikowatych
 Kastor & Pollux – dwa wieżowce we Frankfurcie nad Menem
 USS „Pollux” – nazwa okrętów US Navy
 Polluks – strona ujednoznaczniająca